24-й Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд 2016 года — прошёл с 2 февраля по 9 февраля 2016 года в посёлке Обухово Московской области.

Участники 
 ДЮСШ «Рекорд» (Иркутск)
 Сборная Московской области
 «Родина» (Киров)
 Сборная Свердловской области

Регламент 
Чемпионат проводился по системе, когда команды играют по круговой системе в два круга.

Таблица розыгрыша

Результаты игр

Ссылки 
 Женский хоккей с мячом. Положение и календарь игр Чемпионата России

Примечания 

2016
2016 год в хоккее с мячом
Спортивные соревнования в Обухово
Февраль 2016 года